541 км, 541-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 541 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Вологодская область). Код 300713.
 541 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Смоленская область). Код 170644.